Casa del Fauno bezeichnet: 

 Haus des Fauns, Gebäude im Pompeji
 Casa del Fauno (Montevideo), Gebäude in Montevideo